Niemcy:
 Köln-Mülheim – dzielnica Kolonii
 Köln-Mülheim – okręg administracyjny Kolonii
 Köln-Mülheim – stacja kolejowa w Kolonii

Zobacz też:
 Mülheim